Amerikai Egyesült Államok
 Wheatland (Észak-Dakota)
 Wheatland (Indiana)
 Wheatland (Iowa)
 Wheatland (Kalifornia)
 Wheatland (Minnesota)
 Wheatland (Missouri)
 Wheatland (Montana)
 Wheatland (New York)
 Wheatland (Oklahoma)
 Wheatland (Oregon)
 Wheatland (Pennsylvania)
 Wheatland (Új-Mexikó)
 Wheatland (Kenosha megye, Wisconsin)
 Wheatland (Vernon megye, Wisconsin)
 Wheatland (Wyoming)
 Wheatland megye (egyértelműsítő lap)